alken (vogels), een vogelfamilie van alkachtigen
alk (Alca torda), een vogelsoort
kleine alk (Alle alle), een vogelsoort
Uitgeverij de Alk   

In de organische chemie is alk- een voorvoegsel dat een willekeurig aantal aanduidt.